Hanequin o Hennequin puede referirse a:

Hennequin de Bruges, Hanequin de Brujas o Jean Bondol (siglo XIV), pintor flamenco.
Hanequin de Lieja o Juan de Lieja (siglo XIV), escultor franco-flamenco.
Hanequin de Bruselas (siglo XV), arquitecto y escultor hispanoflamenco.
Hanequin de Cuéllar, hijo del anterior.
Pieter Hennequin (1765–1826), militar holandés.
Jean-François Hennequin (1772-1846), político liberal belga.
Philippe-Auguste Hennequin (1762—1833), pintor de historia francés.
Victor Hennequin, medium francés del siglo XIX.
Johannes Jacobus Govert Hennequin (1831-1889), político holandés.
Alfred Hennequin (1842-1887), comediógrafo belga.
Pieter Christiaan Jacobus Hennequin (1852-1912), hugonote.
Denis Hennequin (1958), empresario francés.
Benjamin Hennequin (1984), levantador de pesas francés.

Topónimo
Point Hennequin, en las Shetland del Sur -:en:Point Hennequin-

Paronimia
Henequén, nombre vulgar de la planta Agave fourcroydes
Hanneken
Heineken